Les 500 miles d'Indianapolis 2012 se sont déroulés le dimanche  sur l'Indianapolis Motor Speedway.

Grille de départ 

Le pilote australien Ryan Briscoe a réalisé la pole avec une moyenne sur quatre tours de .

Classement final 

Un (R) indique que le pilote était éligible au trophée du  (« meilleur débutant de l'année »).

Notes et références

Annexes

Articles connexes
 IndyCar Series 2012

Indianapolis 500
Sport aux États-Unis en 2012
Sport automobile en 2012
Sport en mai 2012
Mai 2012 aux États-Unis